Czachówek peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Czachówek, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Czachówek, un village dans la voïvodie de Poméranie